Das Interwetten European Darts Matchplay 2022 war ein Ranglistenturnier im Dartsport, welches vom 1. bis zum 3. Juli 2022 nach zweijähriger Pause wieder von der Professional Darts Corporation ausgetragen wurde. Es war das neunte Event der European Darts Tour 2022, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2022 ist. Es wurde dabei zum ersten Mal in der Arena Trier in Trier ausgetragen.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, das sich unter den Teilnehmern wie folgt verteilte:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 8. Mai 2022
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 9. Mai 2022
 Die Top 2 der deutschen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 8. März 2022
 2 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 23. April 2022
 1 Gewinner eines Associate Member Qualifiers 23. April 2022
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 20. Februar 2022
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 24. April 2022

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Gerwyn Price
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
<li value=2>  Ryan Searle
  Luke Humphries
  José de Sousa
  Rob Cross
  Joe Cullen
  Damon Heta
  Michael Smith
<li value=8>  Nathan Aspinall
  Jonny Clayton
  Dimitri Van den Bergh
  Dirk van Duijvenbode
  Krzysztof Ratajski
  Martin Schindler
  Chris Dobey
  Stephen Bunting
  Daryl Gurney

Tour Card Qualifier
  Ian White
  Steve Lennon
  Jeffrey de Zwaan
  Danny Noppert
  Mervyn King
  Rowby-John Rodriguez
  Jermaine Wattimena
  Callan Rydz
  Joe Murnan
  Bradley Brooks
  Jamie Hughes
  Cameron Menzies
  Ross Montgomery
  Niels Zonneveld
  Radek Szagański
  Madars Razma
  Luke Woodhouse
  Martin Lukeman
  James Wilson
  John Michael
  Jonathan Worsley

Associate Qualifier
  Scott Williams
  Wesley Plaisier

Höchstplatzierte deutsche Spieler der Order of Merit
  Gabriel Clemens
  Florian Hempel

Host Nation Qualifier
  Lukas Wenig
  Dragutin Horvat

Nordic & Baltic Qualifier
  Johan Engström

East Europe Qualifier
  Sebastian Białecki

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung. Außerdem wurde das Turnier im Free-TV von Sport1 übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2022
Sportveranstaltung in Trier
Dartwettbewerb in Deutschland
European Darts Tour 2022